Мейстрилиига 2000 () — 10-й сезон чемпионата Эстонии по футболу со времени восстановления независимости Эстонии в 1991 году. Он начался 1 апреля 2000 года и закончился 29 октября 2000 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Эстонии на rsssf.com

2000
Эстония
2000 год в Эстонии